Eric Glod (* 16. November 1993) ist ein luxemburgischer Tischtennisspieler. Er steht zurzeit an zweiter Stelle der luxemburgischen Tischtennisrangliste, hinter dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Zoltan Fejer-Konnerth. 2018 wurde er zum ersten Mal luxemburgischer Landesmeister im Einzel. Im Doppel mit Christian Kill hatte er bereits 2017 den Titel geholt.

Karriere 
Glod qualifizierte sich mit der Nationalmannschaft Luxemburgs 2019 für die Europameisterschaft in Nantes. Im Entscheidungsspiel der Qualifikation konnte Finnland nach einem Zwischenstand von 1:2 mit 3:2 besiegt werden. Seine Mitspieler waren Gilles Michely, Christian Kill und Marc Dielisen.

Bei der Europameisterschaft verlor man in der Gruppenphase beide Spiele. Das erste Spiel gegen England ging mit 1-3 verloren, wobei Glod im vierten Spiel nach 5 Sätzen gegen Samuel Walker unterlag. Im zweiten Spiel gegen Weißrussland verlor man klar mit 0-3. Damit wurde Luxemburg nur Letzter in der Gruppe.

Im Oktober 2019 nahm Glod an zwei Turnieren der Challenge Series teil – den Polish Open und den Belarus Open. Bei den Polish Open wurde er Zweiter in der Gruppe und schaffte es nicht ins Hauptfeld. Er gewann sein Auftaktspiel gegen Stefan Konstadinovic aus Serbien (WR: 1074) mit 3-1. Danach unterlag er dem Amerikaner Kai Zhang (WR: 237) 0-3. Bei den Belarus Open wurde Glod wieder Gruppenzweiter. Nach einem 3-0-Sieg gegen den Weißrussen Pavel Daunarovich (WR: 1277) musste er sich dem 15-jährigen Japaner Hiroto Shinozuka (WR: 540) mit 1-3 geschlagen geben.

Vereine 

 2015–2018 Badener AC
 ab 2019 Wädenswil

Ergebnisse aus der TTF-Datenbank

Weblinks 
 Ergebnisse (abgerufen am 27. Mai 2019)

Tischtennisspieler (Luxemburg)
Luxemburger
Geboren 1993
Mann